Die Basketball-Asienmeisterschaft 1995 (offiziell: FIBA Asia Championship 1995) war die 18. Auflage dieses Turniers und fand vom 17. Juni bis 26. Juni 1995 in Seoul, Südkorea statt. Sie wurde von der FIBA Asien, dem Asiatischen Basketballverband, organisiert. Die zwei besten Mannschaften qualifizierten sich für die Olympischen Sommerspiele 1996.

Teilnehmer 
Es nahmen insgesamt 19 Mannschaften an dem Turnier teil, darunter mit Kasachstan, Kirgisistan und Usbekistan erstmals Mannschaften aus der ehemaligen Sowjetunion. Die Teilnehmer in alphabetischer Reihenfolge:

Vorrunde 
Die Vorrunde wurde in drei Gruppen mit fünf Mannschaften und einer Gruppe mit vier Mannschaften ausgetragen. Der Sieger eines Spiels erhielt zwei Punkte, der Verlierer einen Punkt. Die beiden Besten jeder Gruppe spielten in den Gruppen 1 und 2 um die Plätze 1–8. Die Dritt- und Viertplatzierten spielten in den Gruppen 3 und 4 um die Plätze 9–16. Die Fünftplatzierten der Gruppen A, C und D spielten direkt die Plätze 17–19 untereinander aus.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppenphase 
Nach der Vorrunde spielten jeweils die ersten beiden Mannschaften in den Gruppen 1 und 2 um die Plätze 1 bis 8, die dritt- und viertplatzierten Mannschaften in den Gruppe 3 und 4 um die Plätze 9 bis 16. In den Gruppen wurde eine einfache Runde jeder gegen jeden gespielt.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Finalrunde

Modus 
Die beiden besten Mannschaften aus den Gruppen 1 und 2 spielten im KO-System um die Plätze 1 bis 4. Die Drittplatzierten aus den Gruppen 1 und 2 spielten um Platz 5, die Viertplatzierten um Platz 7. 
Die Sieger der Gruppen 3 und 4 spielten um Platz 9, die Zweitplatzierten um Platz 11, die Drittplatzierten um Platz 13, die Viertplatzierten um Platz 15.

Plätze 1 bis 4

Plätze 5 bis 16

Plätze 17 bis 18

Endstände 

Die Nationalmannschaften Chinas und Südkoreas qualifizierten sich für die Olympischen Sommerspiele 1996.

Weblinks  
 Daten auf archiv.fiba.com (englisch)

1995
Basketballveranstaltung 1995
Sportveranstaltung in Seoul
Asienmeisterschaft 1995